Цэцэрлэг:

 Цэцэрлэг — город в Монголии, административный центр аймака Архангай.
 Цэцэрлэг — сомон аймака Архангай, Монголия.
 Цэцэрлэг — сомон в аймаке Хувсгел, Монголия.